Валентиніан I — римський імператор західної частини імперії з 26 лютого 364 року по 17 листопада 375 року.
 Валентиніан II — імператор Західної Римської імперії з 375 по 392 рік, співімператор з Граціаном.
 Валентиніан III — імператор Західної Римської імперії з 425 по 455 рік.